Финал Кубка Хорватии по футболу 2020 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2019/2020, в котором встречались «Риека» и «Локомотива». Матч состоялся 1 августа на стадионе «Шубичевац» в Шибенике. Матч завершился победой «Риеки» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

2020
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2020 году
События 1 августа
Август 2020 года